Трилобозо́и  — клада радиально-симметричных животных с трёхлучевой симметрией, живших в эдиакарском и, возможно, раннем кембрийском периодах.

Систематика 
Таксон выделен в 1985 году М. А. Федонкиным как тип царства животных. В 2002 году Иванцов и Федонкин разместили трилобозоев среди стрекающих, опуская ранг клады до подтипа.

Существует также взгляд, согласно которому трилобозои помещаются в качестве полноправного типа в базальное положение царства животных.

Описание 
Трилобозои — крайне малочисленная группа, в которую входят от 5 до 15 известных на сегодняшний день вымерших видов, из которых наиболее известны трибрахидиум, альбумарес, анфеста, скиннера и трифориллония. Их главной отличительной чертой является трёхлучевая симметрия тела, не характерная ни для одного современного животного. Ничего конкретного и даже более-менее достоверного о строении и жизни этих животных сказать нельзя: если они относились к радиальным или даже входили в состав стрекающих, то это были двухслойные животные с прозрачным, студенистым телом, лишённым скелета. Но не исключено и то, что трилобозои были устроены иначе — например, так же, как иглокожие, с которыми они могли иметь родственные связи, или даже совершенно по-особенному, значительно отличаясь от всех более поздних групп организмов, живших на нашей планете.

Отмечалось некоторое сходство трилобозоев с Dendrogramma enigmatica, найденными в Тасмановом море на глубинах от 400 до 1000 метров, однако позже было обнаружено, что эти организмы представляют собой не целых особей, а лишь фрагменты (вероятно, кроющие пластинки) сифонофор из семейства Rhodaliidae.

Классификация 
В состав трилобозоев включают следующие вымершие семейства и роды:
 ? Род 
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Род 
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Семейство 
 Род

Альтернативная классификация 
Erwin с коллегами в своей работе 2011 года включил в состав клады всего 5 вымерших родов:
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род

Примечания

Ссылки 
 Trilobozoa.
 Систематика трёхдольных в проекте Systema Naturae 2000
 Трилобозои на сайте Лаборатории докембрийских организмов ПИН РАН

 
†